«Безжалостный» () — кинофильм 1989 года американского режиссёра Уильяма Лустига. На Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 33 % на основе 6 рецензий.

Сюжет 

Два полицейских из Лос-Анджелеса, два Сэма, ветеран и новичок, гоняются за серийным убийцей, Баком Тейлором, отчисленным из академии, и таким образом вымещающим свою злобу. Поймать его отнюдь непросто, поскольку Бак использует навыки, полученные во время учёбы в академии. Своих жертв Бак выбирает случайно, по телефонному справочнику.

В ролях 
 Роберт Лоджиа — Билл Маллой
 Джадд Нельсон — Артур «Бак» Тейлор
 Лео Росси — Сэм Дитц
 Мег Фостер — Кэрол Дитц
 Патрик О'Брайан — Тодд Артур
 Кен Лернер — Артур
 Минди Сигер — Франсин
 Бо Старр — Айк Тейлор
 Рон Тейлор — капитан Блейкли
 Рой Броксмит — коронер
 Энджел Томпкинс — Кармен

См. также 
 Безжалостный 3
 Безжалостный 4

Примечания 

Фильмы США 1989 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы Уильяма Лустига
Фильмы о полицейских
Фильмы о мести
Фильмы о серийных убийцах